Dékány Ágnes (1956) bábszínész
 Dékány Ágnes (1975) szülész, nőgyógyász